Homôľka – szczyt w Bachureniu
 Homôľka (1037 m) – szczyt w Górach Strażowskich na Słowacji
 Homôľka (907 m) - szczyt w Górach Strażowskich w Słowacji
 Homôľka (867 m) – szczyt w Magurze Spiskiej na Słowacji
 Homôľka (950 m) – szczyt w Niżnych Tatrach na Słowacji
 Homôľka (1665 m) – szczyt w Niżnych Tatrach na Słowacji
 Suchy Wierch Sielnicki (słow. Suchý vrch, Homôľka) – szczyt w Tatrach Zachodnich